Chachapoyas bezeichnet
 ein prähistorisches Volk in den nördlichen peruanischen Anden, siehe Chachapoya
 eine Provinz in Peru, siehe Provinz Chachapoyas
 ein Distrikt in der gleichnamigen Provinz in Peru, siehe Distrikt Chachapoyas
 eine Stadt im gleichnamigen Distrikt in Peru, siehe Chachapoyas (Peru)